Schöngarth ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Schöngarth (* 1988), deutscher Handballspieler
 Karl Eberhard Schöngarth (1903–1946), deutscher Jurist, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes